Бей-оф-Айлендс ():
 Бей-оф-Айлендс — залив у Северного острова (Новая Зеландия). 
 Бей-оф-Айлендс — залив у острова Ньюфаундленд (Канада).